Li Xin est un nom chinois porté par plusieurs personnalités :
 Li Xin, général de la Dynastie Qin
 Li Xin (1969 - ), basketteuse chinoise
 Li Xin (1992 - ), fondeuse chinoise
 Li Xin, comédienne chinoise